Водомір — прилад для вимірювання витрат води, лічильник.
 Водомір чи футшток — довга жердина з позначками, встановлена вертикально у воді для вимірювання її рівня.
 Водомір — прилад для визначення рівня води у водоймі, паровому котлі; діє за принципом сполучених посудин.

Див. також 
 Водомірне скло — сполучена з закритою посудиною скляна трубка для спостереження за рівнем води в ній
 Водомірний пост — гідрологічний пост, призначений для вимірювання рівня води на річках, каналах, озерах і морях

Примітки